Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није бранила Елоаз Лезије из Француске.

Земље учеснице 

  Грчка (2)
  Естонија (1)
  Исланд (1)
  Кипар (1)
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (3)
  Шведска (3)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Состен Могенара-Тароум ||  || 7,16 || 28. мај || align="center" | 1. СРЛ 
|-
| 2. || Ивана Шпановић ||  || 6,95 || 14. мај || align="center" | 4. СРЛ
|-
| 3. || Марина Бек ||  || 6,93 || 17. јун || align="center" | 5. СРЛ
|-
| 4. || Карин Мелис Меј ||  || 6,85 || 13. фебруар || align="center" | 6. СРЛ
|-
| 5. || Хулијет Итоја ||  || rowspan="2" | 6,79 || 4. јун || align="center" rowspan="2" | 9. СРЛ
|-
| 5. || Александра Вестер ||  || 5. јун
|-
| 7. || Хаидо Алексоули ||  || 6,78 || 28. мај || align="center" | 11. СРЛ
|-
| 8. || Лорејн Јуџин || rowspan="2" |  || 6,76 || 27. мај || align="center" | 14. СРЛ
|-
| 9. || Џасмин Сајерс || rowspan="2" | 6,75 || rowspan="2" | 26. јун || align="center" rowspan="2" | 16. СРЛ
|-
| 9. || Јана Велдакова || 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Резултати 

 Квалификације 
Такмичење је одржано 6. јула 2016. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 6,60 м, коју су испуниле 3 такмичарке (КВ) а 9 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв''').,
Почетак такмичења: група А у 18:40, група Б у 18:40.

Финале 
Такмичење је одржано 8. јула 2016. године у 19:20.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном